Jim Murphy peut désigner :

 Jim Murphy (1942-), footballeur écossais ;
 Jim Murphy (1947-), auteur américain ;
 Jim Murphy (1957-), homme politique américain ;
 Jim Murphy (1967-), homme politique britannique.

Voir aussi